Аллсвенскан 2023 — 99-й сезон від часу створення вищого дивізіону (в 1924 році). У чемпіонаті беруть участь 16 клубів. Сезон проходить у два кола.

Чемпіонський титул захищає клуб Геккен.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Учасники сезону 2023 року

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Плей-оф

Див. також 
 Супереттан 2023
 Кубок Швеції з футболу 2022—2023
 Кубок Швеції з футболу 2023—2024

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Аллсвенскан на soccerway 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
2023 у шведському спорті